

Cinema 
L'altra verità (Route Irish) – film del 2010 diretto da Ken Loach

Letteratura 
L'altra verità. Diario di una diversa – libro di memorie di Alda Merini del 1986
L'altra verità (Rising Tides) – romanzo di Emilie Richards del 1997
L'altra verità (The Keepers of Truth) – romanzo di Michael Collins del 2000